Roisin est un toponyme belge et un patronyme francophone.

Róisín, également anglicisé en Roisin et Rosheen est un prénom féminin irlandais.

Ces noms propres peuvent faire référence à :

Étymologie 
Le nom propre francophone Roisin et le prénom irlandais ont deux étymologies très différentes :

Roisin, patronyme et toponyme francophone 
Selon Marie-Thérèse Morlet, Roisin est une variante de resin signifiant « raisin », « fruit de la vigne ». Le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) de l'ATILF atteste en effet des formes anciennes de raisin : résin et roisin.

Elle explique également dans son dictionnaire étymologique des noms de famille que Roisin est un nom de lieu en Belgique, qui s'est appelé Resin en 965, Racemeus au  et Roisin en 1056. Jean Tosti, spécialiste de l'étymologie de Geneanet, avance cette théorie également, Roisin désignant . L'existence de la famille noble médiévale « De Roisin » confirme cette théorie.

Les formes anciennes resin et racemeus du toponyme Roisin confirment son étymologie liée au mot raisin dont les formes médiévales sontrésin et racemus).

Róisín ou Roisin, prénom irlandais 
Róisín ou Roisin (prononcé  ou () est un prénom féminin irlandais qui signifie little rose (« petite rose »). En cela, il est une traduction de , diminutif de .

Prénom 
Róisín est un prénom féminin irlandais notamment porté par :
 Róisín Heneghan, architecte et designer irlandaise ;
 Róisín Murphy (1973-), chanteuse irlandaise, notamment du groupe Moloko ;
 Róisín Shortall (1954-), femme politique irlandaise.

Toponyme 

 Roisin, une section de la commune de Honnelles située en région wallonne, dans la province de Hainaut en Belgique.

Patronyme francophone

Noblesse 
 La maison de Roisin, une des baronnies du Hainaut en Belgique qui avait son fief au Château de Rongy déjà depuis la première croisade au  ;

 Henri de Roisin (Baron Baudry-Ghislain-Adrien-Henri de Roisin, 1787-1848), militaire et homme politique néerlandais, et bourgmestre de Rongy, commune de l'actuelle Belgique ;

Autres personnalités 
 Arsène Roisin (1920-1952), dessinateur de presse français ;
 Jean Roisin, clerc français du  de la ville de à Lille, qui a écrit le livre Roisin ;
 Laurène Roisin (née en 2001), céiste française ;
 Lucien Roisin Besnard (1876-1943), photographe et éditeur français établi à Barcelone en Espagne, spécialiste des cartes postales espagnoles ;
 Thierry Roisin, metteur en scène de théâtre du Centre dramatique national des Alpes.

Prénom irlandais 
  (1979-), actrice anglaise ;
  (1965-), musicienne irlandaise, guitariste du groupe 7 Year Bitch ;
  (1977-), gagnante du festival irlandais La Rose de Tralee en 2000 ;
 Róisín Heneghan, architecte et designer irlandaise ;
  (1971-), activiste politique irlandaise, membre supposée de l'Armée républicaine irlandaise provisoire ;
 , reporter de télévision et écrivaine irlandaise ;
  (1980-), athlète irlandaise, spécialiste de la course de  et  ;
 Róisín Murphy (1973-), chanteuse et compositrice irlandaise de musique electronica ;
  (1988-), chanteuse et compositrice irlandaise de musique folk ;
 Róisín Shortall (1954-), femme politique et ministre irlandaise.
  (1963-), athlète d'Irlande du NORD, spécialiste du demi-fond.

Musique irlandaise 
  (, Little Dark Rose, « Petite Rose Sombre »), chanson politique irlandaise du  ;
 , album studio de Róisín Murphy sorti en 2020 ;
 , salle de concert à Galway en Irlande.

Marine irlandaise 
 Le Róisín ou LÉ Róisín (P51), navire de tête de la marine irlandaise.

Littérature 
 Le Livre Roisin, coutumier et cartulaire lillois du , écrit par Jean Roisin, clerc de ville à Lille.

Références